Victim (1961), een Amerikaanse misdaad-dramafilm uit 1961 onder regie van Basil Dearden.
 Victim (2010), een Amerikaanse thriller-horrorfilm uit 2010 onder regie van Matt Eskandari en Michael A. Pierce.
 Victim (2011), een Amerikaanse actie-dramafilm uit 2011 onder regie van Alex Pillai.